Трулль, Наталия Владимировна (1956) — российская пианистка и музыкальный педагог.
 Трулль, Рудольф Эрнстович (1825—1883) — российский преподаватель, коллежский советник.
 Трулль, Эрнст Фридрих (1797—1871) — российский аптекарь немецкого происхождения.